LDP kan henvise til:

 Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, et blokparti i DDR
 Liberale Demokratiske Parti, et politisk parti i Japan
 Linux Documentation Project, et udgivelsesprojekt